Мыльников, Георгий Степанович (1917—1945) — сапёр, Герой Советского Союза.
 Мыльников, Георгий Степанович (1937—2000) — кинорежиссёр.